Polep bezeichnet

Polepy, Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien
Polepy u Kolína, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien